Mikasa kan syfta på:

Mikasa, Hokkaido ‒ en stad i Japan
Mikasa (slagskepp) ‒ japanskt slagskepp